Михаил може да се отнася за:

 Михаил (име)
 Михаил (архангел)

Исторически личности 
 Михаил – най-възрастният син на Симеон I
 Михаил (охридски архиепископ)
 Михаил (1993 – 1999) – глава на Македонската православна църква
 Михаил Киевски (988 – 992) – митрополит на Киев, светец
 Михаил I Рангаве(?-845) – византийски император
 Михаил I (1000 – 1059) – патриарх на Константинопол
 Михаил I (?-1176) – велик княз на Киевска Рус и Владимир-Суздал
 Михаил I (?-1214) – деспот на Епир
 Михаил Романов (1596 – 1645) – цар на Русия

 Михаил II (?-829) – император на Византийската империя
 Михаил II (13 век) – деспот на Епир
 Михаил II (1271 – 1318) – велик княз на Владимирско-Суздалското княжество
 Михаил II (1333 – 1399) – велик княз на Твер

 Михаил III (840 – 867) – византийски император
 Михаил III Шишман – български цар (1323 – 1330)
 Михаил III – последен владетел на Дукля (1179 – 1186)